La Coppa d'Austria è una competizione pallavolistica maschile per squadre di club austriache, organizzata annualmente dalla Federazione pallavolistica dell'Austria.

Albo d'oro

Palmarès

Collegamenti esterni